

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anne-Sophie Gourin, (1980- ), pongiste française ;
 Pétrus Gourin, (1870-1945), homme politique français ;

Toponymie
 Gourin, commune du département du Morbihan, dans la région Bretagne, en France ;
 Le canton de Gourin, division administrative française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne ;

Homonymie de patronyme